Japanese Lighthouse bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Japanese Lighthouse (Puluwat Atoll, FM), ID-Nr. 83004523
 Japanese Lighthouse (Garapan, MP), ID-Nr. 74002224